Винченцо Јаквинта, (; 21. новембар 1979; Кутро, Италија) је бивши италијански фудбалер. Био је високог стаса, снажан, јаког и прецизног ударца, са добрим скоком.

Клупска каријера

Ређоло 

Јаквинта је рођен у Кутру, у провинцији Кротоне. Његови су се родитељи 1980, у потрази за послом, преселили у Емилија-Ромању на северу Италије. У првој професионалној сезони (1996-97), Јаквинта је, заједно са братом, играо за Ређолу и у 33 наступа постигао шест голова.

Калчо Падова 
У јануару 1998. прелази у клуб Калчо Падове у Серији Б. Након шест месеци у Калчо Падови, 13 наступа и 3 гола, Јаквинта прелази у клуб Кастел ди Сангро калчо у Серији Ц.

Трофеји

Јувентус 
 Првенство Италије (1) : 2012/13.

Приватни живот 
Са женом има два сина и кћерку.

Статистика по клубовима

Спољашње везе 

Рођени 1979.
Италијански фудбалери
Италијански фудбалски репрезентативци
Фудбалери Падове
Фудбалери Удинезеа
Фудбалери Јувентуса
Фудбалери Чезене
Фудбалери на Светском првенству 2006.
Фудбалери на Светском првенству 2010.
Фудбалери на Купу конфедерација 2009.
Фудбалери светски прваци
Нападачи у фудбалу